Micologia - Ciência que estuda os fungos em geral.

Micologia médica - Ciência que estuda os fungos de importância médica.

Desambiguação